BNP Paribas Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 10–20 marca 2016 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 037 595 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Kalifornii